Neuhütten (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Neuhütten (Rhénanie-Palatinat), une commune de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)